Raf Pauwels (redacteur), Belgisch redacteur en journalist
 Raf Pauwels (voetballer) (1968), Belgisch voetballer